Villa Traub steht für: 
 Villa Traub (Prag), eine Villa im Prager Stadtteil Střešovice
 Villa Traub (München), eine Villa im Münchner Stadtteil Prinz-Ludwigs-Höhe